Enz ist ein Gewässername:

 Enz, Zufluss des Neckars bei Besigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, mit zwei Oberläufen bis Calmbach, Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg:
 Große Enz, linker Oberlauf, oft auch zur Enz gerechnet
 Kleine Enz, rechter Oberlauf
 Enz (Prüm), rechter Zufluss der Prüm in der Eifel in Holsthum, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz 

Enz ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Enz (* 1925), Schweizer Physiker
 Hansjörg Enz (* 1951), Schweizer Fernsehmoderator
 Johann Konrad Enz (1752–1806), Schweizer Politiker und Kaufmann aus Appenzell Ausserrhoden
 Johannes Näf-Enz (1826–1886), Schweizer Unternehmer, siehe Gebrüder Näf
 Jörg Enz (* 1974), deutscher Jazzgitarrist
 Jürgen Enz (* 1941), deutscher Erotikfilm-Regisseur
 Konstantina Vassiliou-Enz (* 1968), deutsch-griechische Moderatorin
 Kurt Enz (1931–2004), deutscher Ingenieur, Filmtechniker und Fachpublizist
 Wilhelm Enz (1878–1966), deutscher Politiker (SPD)

Sonstiges:
 Waldbad Enz, Freibad in Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Split Enz, neuseeländische Musikband

Siehe auch:

 Enns
 Ens
 Entz
 Enzbach
 Enzgraben